4-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Авиационные дивизии 
 4-я гвардейская авиационная Брянская дивизия дальнего действия
 4-я гвардейская бомбардировочная авиационная Борисовская Краснознамённая дивизия
 4-я гвардейская истребительная авиационная Оршанская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 4-я гвардейская штурмовая авиационная Киевская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия
 4-я смешанная авиационная дивизия
 4-я смешанная авиационная дивизия

Воздушно-десантные дивизии 
 4-я парашютная дивизия (вермахт)
 4-я гвардейская воздушно-десантная Овручская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (СССР)

Пехотные и стрелковые дивизии 
 4-я авиаполевая дивизия
 4-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения
 4-я гвардейская стрелковая Апостоловско-Венская Краснознамённая дивизия
 4-я горнопехотная дивизия (вермахт)
 4-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений
 4-я дивизия Добровольческой армии
 4-я Канадская дивизия
 4-я Краинская дивизия
 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Куйбышевского района)
 4-я Преславская пехотная дивизия (Болгария)
 4-я пехотная дивизия (вермахт)
 4-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование "4-я пехотная дивизия" с 1806 по 1817 год 
 Соединение, носившее наименование "4-я пехотная дивизия" с 1833 по 1918 год
 4-я пехотная дивизия (США) 
 4-я Сибирская стрелковая дивизия

  

 4-я стрелковая дивизия (формирования 1919 года)
 4-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД

Мотострелковые и механизированные дивизии 
 4-я гвардейская механизированная дивизия (1945—1957)
 4-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 4-я полицейская моторизованная дивизия СС

Дивизии морской пехоты 
 4-я дивизия корпуса морской пехоты (США)

Горные дивизии 
 4-я горнопехотная дивизия (вермахт)
 4-я альпийская дивизия (Италия)

Танковые дивизии 
 4-я гвардейская отдельная кадровая танковая дивизия
 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова
 4-я танковая дивизия (вермахт)
 4-я танковая дивизия (СССР)
 4-я бронетанковая дивизия (Сирия)
 4-я бронетанковая дивизия (Франция)

Кавалерийские дивизии 
 4-я гвардейская кавалерийская Кубанская казачья ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 4-я гвардейская кавалерийская Ставропольско-Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 4-я дивизия тяжёлой кавалерии (Первая империя)
 4-я драгунская дивизия (Первая империя)
 4-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 4-я кавалерийская дивизия (СССР)
 4-я кавалерийская дивизия (формирования 1875 года)
 4-я кавалерийская дивизия (формирования 1941 года)
 4-я казачья дивизия (РККА)
 4-я Ленинградская кавалерийская дивизия

Ракетные дивизии 
 4-я ракетная Харбинская дивизия

Артиллерийские дивизии 
 4-я артиллерийская дивизия
 4-я артиллерийская Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия прорыва
 4-я гвардейская тяжёлая пушечная артиллерийская Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 4-я зенитная артиллерийская Нижнеднестровская ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 4-я гвардейская зенитная артиллерийская Киевско-Лодзинская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия
 4-я гвардейская миномётная Сивашская ордена Александра Невского дивизия

Другие рода (виды) вооружённых сил 
 4-я дивизия ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова
 4-я партизанская дивизия